Преброяването на населението в Сърбия през 2011 година е първото по ред, откакто страната е самостоятелна държава. То се провежда от Републиканската статистическа служба. Първоначално е насрочено за 1–15 април 2011 г., но поради липса на средства е отложено за 1–15 октомври 2011 г. По-късно преброяването е удължено до 18 октомври, а в Белград, Крагуевац, Ниш, Нови Сад, Пожаревац и други градове и общини трае до 20 октомври.

Резултати

Етнически състав 
Численост на етническите групи по окръзи:

Дял на етническите групи по окръзи (в %):

Източници

Външни препратки 

  Преброяване на населението през 2011 г. в уебсайта на Републиканската статистическа служба

Сърбия
Население на Сърбия
2011 година
2011 година в Европа